JBS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pleasanton Hacinda Hp (Stati Uniti)
 JBS (azienda) – multinazionale brasiliana dell'industria alimentare
 The J.B.'s – gruppo musicale statunitense